

Prvi dio natjecanja

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Rezultati

Zanimljivosti 
 Utakmica posljednjeg kola Lige za prvaka zauvijek će ostati u pamćenju svim Rijekinim navijačima, ali i većem dijelu ljubitelja hrvatskog nogometa. Zoran Krečak u toj je utakmici poništio regularan gol Rijeke postignut u 89' utakmice (strijelac Admir Hasančić) te se nikada više nije pojavio na nogometnim travnjacima. Titula prvaka pripala je zagrebačkoj Croatiji, a tadašnji predsjednik Franjo Tuđman sve je to komentirao riječima "Ima Boga".
 Najbolji je strijelac lige bio Joško Popović, igrač Šibenika, s 21 postignutim pogotkom.
 Najboljim je igračem proglašen Miljenko Mumlek iz Varteksa.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  Celtic - Croatia Zagreb 1:0, 0:3:
 Skupina A:  Croatia Zagreb -  Ajax 0:0, 1:0  Olympiakos - Croatia Zagreb 2:0, 1:1  Porto - Croatia Zagreb 3:0, 1:3

 Kup UEFA:
 2. pretkolo: Hajduk Split -  Malmö 1:1, 2:1
 1. kolo:  Fiorentina - Hajduk Split 2:1, 0:0

 2. pretkolo: Osijek -  Anderlecht 3:1, 0:2

 Kup pobjednika kupova:
 1. kolo:  NK Rudar Velenje - Varteks 0:1, 0:1:
 2. kolo:  SC Heerenveen - Varteks 2:1, 2:4 (produžeci):
 1/4 finale: Varteks -  Mallorca 0:0, 1:3

 Intertoto kup:
 1. kolo: Hrvatski dragovoljac -  Lyngby Boldklub 1:4, 1:0

Poveznice 
 2. HNL 1998./99.
 3. HNL 1998./99.
 4. rang HNL-a 1998./99.
 5. rang HNL-a 1998./99.
 6. rang HNL-a 1998./99.
 7. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

1998./99.
 1